Spotify Sessions – EP dei Royal Blood del 2014
 Spotify Sessions – EP dei Biffy Clyro del 2017
 Spotify Sessions – EP di Sia del 2017